Urk - gemeente en voormalig eiland
 Zr.Ms. Urk (1986) - mijnenjager
 SV Urk - voetbalvereniging
 Showband Urk - muziekkorps
 Formatie van Urk - geologisch formatie
 Ivar van Urk - regisseur en acteur